Puce steht für:

 Puče, Ortsteil von Koper, Slowenien

Puce ist der Familienname folgender Personen:

 George Puce (* 1940), lettisch-kanadischer Leichtathlet
 Juris Pūce (* 1980), lettischer Politiker